Сезон ФК «Хетафе» 2014—2015 - 32-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 11-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на 2014 рік.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки 

Сезони ФК «Хетафе»
Getafe CF